Главные железнодорожные мастерские — железнодорожное предприятие Закавказской железной дороги в Тифлисе, существовавшее на рубеже XIX и XX веков. Количество рабочих — около 3000 человек. Рабочие предприятия стали основой революционного движения Закавказья в Российской империи в конце XIX века.

История 
Созданы в 1883 году для обслуживания железнодорожного строительства в регионе.

Первое выступление рабочих предприятия произошло в 1886 году. В 1887 году, после того как администрация попыталась увеличить продолжительность рабочего дня, на предприятии произошла крупная всеобщая забастовка. В декабре 1898 года произошла забастовка под руководством социал-демократической организации.

В 1890-х годах в мастерских работали высланные революционеры М. И. Калинин и С. Я. Аллилуев, а также отметчиком писатель-революционер А. М. Горький. С начала 1898 года И. В. Сталин организовал и руководил пятью нелегальными революционными кружками из рабочих мастерских и депо, занятия которых происходили на квартирах В. Стуруа и Г. Нинуа, З. Чодришвили, и других.

В 1939 году вошли в созданный Тбилисский электровозостроительный завод.

Примечания

Литература 
 Аргутинский-Долгоруков А. М. История сооружения в эксплуатации Закавказской железной дороги за 25 лет её существования. 1871—1896. / Сост. А. Аргутинский-Долгоруков. — Тифлис: Закавк. ж. д., 1896. — 682 с.
 Шанидзе Н. К. Возникновение и развитие закавказских железных дорог и их влияние на экономику края. — Тбилиси: Груз. политехн. ин-т им. В. И. Ленина, 1968. — 232 с.
 Сагратян А. Т. История железных дорог Закавказья. 1856—1921. — Ереван: Айастан, 1970. — 254 с.

Предприятия по алфавиту
Предприятия, основанные в 1883 году
1883 год на железнодорожном транспорте
Появились в 1883 году в Грузии
Железнодорожные мастерские Российской империи
Революционные организации Российской империи
Вагоноремонтные предприятия
Предприятия Тбилиси
Исчезнувшие организации Тбилиси